Rossner est un patronyme porté notamment par :

  (1935-2005), romancière américaine ;
 Petra Rossner (née en 1966), coureuse cycliste allemande ;
 Robert Rossner (1932-1999), enseignant et un écrivain américain, auteur de roman policier sous le pseudonyme de Ivan T. Ross.